Футбольный клуб «Академия»:  — колумбийский футбольный клуб из Боготы.
 «Академия» — молдавский футбольный клуб из Кишинёва.
 «Академия» — киргизский футбольный клуб из Оша.
 «Академия» — узбекский футбольный клуб из Ташкента.
 «Академия» — российский футбольный клуб из Тольятти.
 «Академия» — азербайджанский футбольный клуб из Баку.
 «Академия Онтустик» — казахский футбольный клуб из Шымкента.
  — македонский футбольный клуб из Струмицы.
 «Академия Пушкаша» — дочерняя команда футбольного клуба «МОЛ Фехервар» Секешфехервар, базируется в Фельчуте, Венгрия.
 «Академия футбола» — российский футбольный клуб из Тамбова.
 «Академия футбола» — российский женский футбольный клуб из Тамбова.
 «Академия футбола имени В. Понедельника» — российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону, выступавший в первенстве ПФЛ в 2017—2018 годах.
 «Академия Сегед-Чанада Грошича» — венгерский футбольный клуб из Сегеда.
 «Аван Академия» — прежнее название армянского футбольного клуба «Арарат-Армения» из Еревана.
 «Пюник Академия» — название футбольного клуба «Пюник-2» из Еревана с сезона-2021/22.

См. также 
 Академика (футбольный клуб)